

Patronymes 
 Colette Mareuil (1914-1991), actrice française ;
 Jacques Mareuil (1917-2003), acteur français ;
 Philippe Mareuil (1926-2016), acteur français ;
 Simone Mareuil (1903-1954), actrice française.

Toponymes 
 Mareuil, commune française de la Charente
 Mareuil, une ancienne commune française de la Dordogne également appelée Mareuil-sur-Belle, désormais fusionnée avec des communes voisines en une nouvelle commune :
 Mareuil en Périgord
 Mareuil, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée au Roc
 Mareuil, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Mareuil-Caubert
 Mareuil, puis Mareuil-sur-Lay, ancienne commune française de la Vendée, aujourd'hui intégrée à Mareuil-sur-Lay-Dissais

Voir aussi 

Mareuil-Caubert, commune française de la Somme
Mareuil-en-Brie, commune française de la Marne
Mareuil-en-Dôle, commune française de l'Aisne
Mareuil-la-Motte, commune française de l'Oise
Mareuil-le-Port, commune française de la Marne
Mareuil-lès-Meaux, commune française de Seine-et-Marne
Mareuil-sur-Arnon, commune française du Cher
Mareuil-sur-Ay, commune française de la Marne
Mareuil-sur-Cher, commune française de Loir-et-Cher
Mareuil-sur-Lay-Dissais, commune française de la Vendée
Mareuil-sur-Ourcq, commune française de l'Oise

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France